Janina Kowalska (1891–1977) – polska działaczka niepodległościowa, żołnierz POW i AK
 Janina Kowalska (1904–1980) – polska działaczka komunistyczna
 Janina Kowalska, wł. Hanna Świderska (1930–2022) – polska historyk